Corbo – cognome italiano
Angelo Corbo – poliziotto italiano
Giulio Corbo – politico ed economista italiano
Leonardo Corbo – ingegnere e divulgatore scientifico italiano
Rubén Corbo – ex calciatore uruguaiano
Virgilio Corbo – francescano e archeologo italiano
Walter Corbo – ex calciatore uruguaiano

Altro
Palazzo Corbo di Basso – edificio di Avigliano
Palazzo Corbo di Sopra – edificio di Avigliano